Carrières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Carrières-sur-Seine, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Carrières-sous-Poissy, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,